

Patronyme 

 Eva Smid (1984-), actrice, productrice et scénariste néerlandaise.
 Ladislav Šmíd (1986-), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace.
 Coosje Smid (1990-) , actrice néerlandaise